

Geografia 
 Geyser – comunità non incorporata e census-designated place del Montana, negli Stati Uniti d'America

Marina 
 HMS Geyser – sloop-of-war della Royal Navy

Persone 
 Albert Geyser – clerico, accademico e teologo sudafricano
 Geyser – nome d'arte di Riad Michael, musicista e fisico tedesco

Scienze della terra 
 Geyser – tipo di sorgente d'acqua bollente che ha delle eruzioni intermittenti che creano delle colonne di acqua calda e vapore
 Geyser di sabbia – fenomeno durante il quale uno strato di acqua e sabbia emerge dal terreno

Altri progetti